Tubaria of Donsvoetje is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Tubariaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1876 beschreven door Worthington George Smith en Claude Casimir Gillet. De typesoort is Tubaria furfuracea.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 99 soorten:

Tubariaceae
Schimmelgeslacht